Die Liste der Bodendenkmale in Groß Kreutz (Havel) enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Groß Kreutz (Havel) und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Groß Kreutz (Havel) aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Gross Kreutz Havel
Gross Kreutz Havel